Łaszczyński – polskie nazwisko

Osoby o nazwisku Łaszczyński:
 Bolesław Łaszczyński
 Michał Antoni Łaszczyński
 Jakub Ignacy Łaszczyński
 Olga Łaszczyńska
 Rajmund Kazimierz Łaszczyński
 Stanisław Ignacy Łaszczyński
 Witold Łaszczyński